De Korenbloem (deutsch „Die Kornblume “) bezeichnet in den Niederlanden und Belgien eine Vielzahl geografischer Objekte, davon viele Windmühlen:
 Bungalowpark De Korenbloem (Kortgene), eine Ferienhaussiedlung in Kortgene, Provinz Zeeland (NL)
 Windmühle De Korenbloem (Haaksbergen), eine Windmühle in Haaksbergen, Provinz Overijssel (NL)
 Windmühle De Korenbloem (Kortgene), eine Windmühle in Kortgene, Provinz Zeeland (NL)
 Windmühle De Korenbloem (Loil), eine Windmühle in Loil, Provinz Gelderland (NL)
 Windmühle De Korenbloem (Mill), eine Windmühle in Mill, Provinz Noord-Brabant (NL)
 Windmühle De Korenbloem (Ophoven), eine frühere Windmühle in Ophoven, Belgien
 Windmühle De Korenbloem (Oploo), eine Windmühle in Oploo, Provinz Noord-Brabant (NL)
 Windmühle De Korenbloem (Ospel), eine Windmühle in Ospel, Provinz Limburg (NL)
 Windmühle De Korenbloem (Oude-Tonge), eine Windmühle in Oude-Tonge, Provinz Zuid-Holland (NL)
 Windmühle De Korenbloem (Scherpenisse), eine Windmühle in Scherpenisse, Provinz Zeeland (NL)
 Windmühle De Korenbloem (Sommelsdijk), eine Windmühle in Sommelsdijk, Provinz Zuid-Holland (NL)
 Windmühle De Korenbloem (Ulvenhout), eine Windmühle in Ulvenhout, Provinz Noord-Brabant (NL)
 Windmühle De Korenbloem (Vriescheloo), eine Windmühle in Vriescheloo, Provinz Groningen (NL)
 Windmühle De Korenbloem (Zoelen), eine Windmühle in Zoelen, Provinz Gelderland (NL)
 Windmühle De Korenbloem (Zonnemaire), eine Windmühle in Zonnemaire, Provinz Zeeland (NL)